Гана Мандлікова виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Австралії 1980, у фіналі перемігши Венді Тернбулл з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Гана Мандлікова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова (півфіналістка)
 Івонн Гулагонг (2 коло)
 Гана Мандлікова (Чемпіонка)
 Венді Тернбулл (фіналіст)
 Грір Стівенс (чвертьфіналістка)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфіналістка)
 Пем Шрайвер (чвертьфіналістка)
 Сільвія Ганіка (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1980 в австралійському спорті
1981 в австралійському спорті
Тур WTA 1980